Europamästerskapet i fotboll 2022 (Conifa) är den fjärde säsongen av Europamästerskapet i fotboll för stater, minoriteter, statslösa människor och regioner som inte är anslutna till Fifa, mästerskapet arrangeras av Conifa tillsammans med Countea de Nissa Football Association. Ursprungligen skulle mästerskapet ha spelats från 9 till 19 juni 2021, men sköts upp till 7–17 juli 2021 på grund av coronaviruspandemin men den 6 maj 2021 togs beslutet att ställa in mästerskapet. Arrangörerna uppgav dock att de hoppades kunna fatta ett beslut om att hålla tävlingen under 2022, senast i augusti. Den 10 januari 2022 meddelade Conifa på sociala medier att tävlingen kommer äga rum mellan 3 och 12 juni 2022 i Nice.

Mindre än en månad innan turneringen skulle börja meddelade Conifa organisationsproblem med värdnationen Nice. Turneringen förklarades inte officiellt inställd, men ingen alternativ till värdnation tillkännagavs.

Kvalificerade nationer

 (värdnation)

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Placeringsmatcher

Spel om femte- till åttondeplats

Spelträd

Semifinaler

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Spel om nionde- till tolfteplats

Spelträd

Semifinaler

Match om elfteplats

Match om niondeplats

Slutställning
Matcher avgjorda under förlängning räknas som vinst respektive förlust, matcher avgjorda efter straffsparksläggning räknas som oavgjort.

Anmärkningslista

Källor
 Conifa.org

Referenser

Europamästerskapet i fotboll 2022 (Conifa)
Europamästerskapet i fotboll 2022 (Conifa)